Die Saison 2012/13 war die 91. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Die Meisterschaft gewannen die Dragons de Rouen, die die Ducs d’Angers im Playoff-Finale mit 4:3 besiegten und damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigten. Die Scorpions de Mulhouse stiegen in die Division 1 ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt sind. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde treten in der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga absteigt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Relegation 
 Scorpions de Mulhouse – Drakkars de Caen 0:3 (2:3 n. P., 1:6, 0:2)

Weblinks 
 Ligue Magnus auf der Website des franz. Eishockeyverbands (französisch)

2012
Eishockeysaison 2012/13